Метсанурґа () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Метсанурґа — село у волості Кастре повіту Тартумаа.
 Метсанурґа — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Метсанурґа — село у волості Пейпсіяере повіту Тартумаа.
 Метсанурґа — село у волості Гальяла повіту Ляене-Вірумаа.
 Метсанурґа — село у волості Кійлі повіту Гар'юмаа.
 Метсанурґа — село у волості Сауе повіту Гар'юмаа.